U 6 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 6, un submarino alemán del Tipo U 5 construido en 1910 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta que fue hundido el 15 de septiembre de 1915.
 U 6 (1935), un submarino alemán del Tipo IIA que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue desguazado el 7 de agosto de 1944.
 U 6 (S185), un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1963 y desguazado en 1974.

U-6 o U-VI puede referirse también a:
U-VI, un submarino de la KuK Kriegsmarine (Armada Imperial Austrohúngara).